Seve ou Sève sont des patronymes et prénoms pouvant désigner:

Patronyme
 Françoise Sève (1934-2011), traductrice et militante française, épouse de Lucien Sève
 Frédéric Sève (1966-2022), enseignant et syndicaliste français
 Lucien Sève (1926-2020), philosophe marxiste français
  (né en 1995), joueur samoan de rugby
  (18e siècle), acteur tchèque

Prénom
Seve Ballesteros (1957-2011), golfeur professionnel espagnol
 (né en 1986), golfeur professionnel anglais
Seve van Ass (né en 1992), joueur néerlandais de hockey sur gazon

Toponyme

Sainte-Sève, commune française du Finistère

Barrage de Seve, projet en projet d'Anatolie du Sud-Est

Voir aussi
Sève, milieu liquide végétal
Seve Trophy, compétition européenne de golf
, ancienne police secrète de Bosnie-Herzégovine

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme